До списку денних метеликів Ірану віднесені денні метелики, що були зареєстровані на території Ірану.

Згідно з останніми оцінками, існує понад 300 видів денних метеликів  із 5 родин, що зустрічаються на території Ірану.

Головчаки (Hesperiidae) 

 Carcharodus stauderi
 Carcharodus dravira
 Carcharodus alceae
 Carcharodus lavatherae
 Carcharodus flocciferus
 Carcharodus orientalis
 Carcharodus swinhoei
 Erynnis marloyi
 Erynnis tages — Головчак Таґес
 Muschampia plurimacula
 Muschampia poggei
 Muschampia staudingeri
 Muschampia proto
 Muschampia proteides
 Muschampia tessellum
 Pyrgus alveus
 Pyrgus armoricanus
 Pyrgus cinarae
 Pyrgus sidae
 Pyrgus carthami
 Pyrgus jupei
 Pyrgus serratulae
 Spialia phlomidis
 Spialia orbifer
 Spialia geron
 Spialia osthelderi
 Eogenes alcides
 Gegenes pumilio
 Ochlodes hyrcanus
 Ochlodes venatus
 Hesperia comma
 Gegenes nostrodamus
 Thymelicus acteon
 Thymelicus hyrax
 Thymelicus lineola
 Thymelicus novus
 Thymelicus sylvestris

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Quercusia quercus
 Deudorix livia
 Callophrys mystaphia
 Callophrys suaveola
 Satyrium abdominalis
 Satyrium ilicis
 Satyrium marcidum
 Satyrium spini
 Satyrium hyrcanicum
 Satyrium lunulatum
 Satyrium sassanides
 Cigaritis acamas
 Cigaritis epargyros
 Cigaritis maxima
 Cigaritis myrmecophila
 Tomares callimachus
 Tomares romanovi
 Anthene amarah
 Lampides boeticus
 Tarucus balkanicus
 Tarucus rosaceus
 Zizeeria karsandra
 Cupido osiris
 Cupido staudingeri
 Azanus ubaldus
 Celastrina argiolus
 Glaucopsyche alexis
 Iolana iolas
 Maculinea arion
 Pseudophilotes vicrama
 Rubrapterus bavius
 Turanana anisophtalma
 Turanana cytis
 Turanana endymion
 Plebejus carmon
 Plebejus pylaon
 Plebejus christophi
 Plebejus idas
 Plebejus argus
 Polyommatus aegagrus
 Polyommatus afshar
 Polyommatus loewii
 Polyommatus miris
 Polyommatus alcedo
 Polyommatus morgianus
 Polyommatus rosei
 Polyommatus sieversii
 Polyommatus anteros
 Polyommatus vandarbani
 Polyommatus agestis
 Polyommatus firdussii
 Polyommatus alcestis
 Polyommatus demavendi
 Polyommatus valiabadi
 Polyommatus ardschirus
 Polyommatus morgani
 Polyommatus sennanensis
 Polyommatus dama
 Polyommatus hamadanensis
 Polyommatus faramarzii
 Polyommatus shahrami
 Polyommatus ectabanensis
 Polyommatus musa
 Polyommatus pfeifferi
 Polyommatus baltazardi
 Polyommatus bogra
 Polyommatus eckweileri
 Polyommatus erschoffii
 Polyommatus glaucias
 Polyommatus shirkuhensis
 Polyommatus tenhageni
 Polyommatus peilei
 Polyommatus baytopi
 Polyommatus darius
 Polyommatus iphidamon
 Polyommatus mofidii
 Polyommatus phyllis
 Polyommatus posthumus
 Polyommatus altivagans
 Polyommatus arasbarani
 Polyommatus caeruleus
 Polyommatus dizinensis
 Polyommatus elbursicus
 Polyommatus kendevani
 Polyommatus ninae
 Polyommatus transcaspicus
 Polyommatus turcicus
 Polyommatus zardensis
 Polyommatus barmifiruze
 Polyommatus cyaneus
 Polyommatus xerxes
 Polyommatus klausschuriani
 Polyommatus semiargus
 Polyommatus bellargus
 Polyommatus corydonius
 Polyommatus daphnis — Синявець Мелеагр
 Polyommatus coelestinus
 Polyommatus coronus
 Polyommatus amandus
 Polyommatus aedon
 Polyommatus stempfferi
 Polyommatus thersites
 Polyommatus eros
 Polyommatus eroides
 Polyommatus forsteri
 Polyommatus icarus
 Chilades trochylus
 Chilades contracta
 Chilades galba
 Chilades parrhasius
 Heodes alciphron
 Heodes tityrus
 Heodes candens
 Lycaena phlaeas
 Lycaena phoenicura
 Thersamonia dispar
 Thersamonia asabinus
 Thersamonia ochimus
 Thersamonia lampon
 Thersamonia lamponides
 Thersamonia thersamon
 Thersamonia thetis

Сонцевики (Nymphalidae)

Данаїни (Danainae) 
 Danaus chrysippus

Носачки (Libytheinae) 
 Libythea celtis — Носачка-листовидка

Німфаліни (Nymphalinae) 
 Hypolimnas misippus
 Limenitis reducta
 Precis almana
 Precis orithya
 Euapatura mirza
 Thaleropis ionia
 Nymphalis polychloros — Бараниця грушева
 Nymphalis xanthomelas — Ванесса чорно-руда
 Aglais urticae — Сонцевик кропив'яний
 Inachis io  — Павиче око
 Vanessa atalanta — Адмірал
 Cynthia cardui
 Polygonia c-album
 Polygonia egea
 Neptis rivularis
 Argynnis adippe
 Argynnis niobe
 Argynnis pandora
 Argynnis alexandra
 Argynnis paphia
 Boloria euphrosyne
 Brenthis daphne
 Brenthis hecate
 Brenthis mofidii
 Issoria lathonia
 Melitaea arduinna
 Melitaea casta
 Melitaea cinxia
 Melitaea consulis
 Melitaea didyma
 Melitaea trivia
 Melitaea interrupta
 Melitaea persea
 Melitaea sarvistana
 Melitaea saxatilis
 Melitaea turkmanica
 Euphydryas aurinia

Сатири (Satyrinae) 
 Melanargia evartianae
 Melanargia galathea
 Melanargia hylata
 Melanargia meda
 Melanargia russiae
 Melanargia syriaca
 Melanargia teneates
 Hipparchia fatua
 Hipparchia parisatis
 Hipparchia pellucida
 Hipparchia turcmenica
 Hipparchia syriaca
 Erebia graucasica
 Erebia iranica
 Proterebia afra — Чорнушка Фегея
 Arethusana arethusa
 Brintesia circe
 Chazara persephone
 Chazara enervata
 Chazara bischoffi
 Chazara briseis
 Chazara egina
 Chazara kaufmanni
 Minois dryas
 Pseudochazara anthelea
 Pseudochazara telephassa
 Pseudochazara aurantiaca
 Pseudochazara beroe
 Pseudochazara daghestana
 Pseudochazara mamurra
 Pseudochazara pelopea
 Pseudochazara schakuhensis
 Satyrus amasinus
 Satyrus daubi
 Satyrus favonius
 Satyrus parthicus
 Hyponephele dysdora
 Hyponephele capella
 Hyponephele huebneri
 Hyponephele naricina
 Hyponephele amardaea
 Hyponephele cadusia
 Hyponephele comara
 Hyponephele davendra
 Hyponephele shirazica
 Hyponephele wagneri
 Hyponephele interposita
 Hyponephele lupina
 Hyponephele lycaonoides
 Maniola jurtina
 Maniola telmessia
 Coenonympha leander
 Coenonympha pamphilus
 Coenonympha saadi
 Lyela myops
 Esperarge clymene
 Kirinia roxelana
 Lasiommata adrastoides
 Lasiommata megera
 Lasiommata menava
 Ypthima bolanica

Косатцеві (Papilionidae) 

 Zerynthia deyrollei
 Zerynthia louristana
 Archon apollinaris
 Hypermnestra helios
 Parnassius mnemosyne — Мнемозина
 Iphiclides podalirius — Подалірій
 Princeps demoleus
 Papilio alexanor
 Papilio machaon — Махаон

Біланові (Pieridae) 

 Leptidea duponcheli
 Anthocharis cardamines
 Anthocharis damone
 Anthocharis gruneri
 Aporia leucodice
 Aporia crataegi — Білан жилкуватий
 Belenois aurota
 Colotis amatus
 Colotis etrida
 Colotis fausta
 Colotis phisadia
 Colotis vestalis
 Colotis eucharis
 Euchloe lessei
 Euchloe transcaspica
 Euchloe ausonia — Аврора біла
 Euchloe belemia
 Pieris bowdeni
 Pieris ergane
 Pieris krueperi
 Pieris pseudorapae
 Pieris rapae — Білан ріпаковий
 Pieris brassicae — Білан капустяний
 Pontia callidice
 Pontia chloridice
 Pontia daplidice
 Pontia edusa
 Pontia glauconome
 Zegris eupheme —Зегрис Евфема
 Catopsilia florella
 Colias aurorina
 Colias chlorocoma
 Colias chrysotheme
 Colias crocea
 Colias erate
 Colias hofmannorum
 Colias sagartia
 Colias sareptensis
 Colias thisoa
 Gonepteryx farinosa
 Gonepteryx rhamni — Цитринець

Посилання 
Biological diversity of Lepidoptera in Iran

д
Фауна Ірану
Іран